Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 201 dans le monde.

 Route fédérale 201 en Allemagne
 Route 201 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 201 au Québec, Canada
 Route 201 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 201 en France
 Route départementale 201 en Guadeloupe, France
 Route départementale 201 dans le Haut-Rhin, France
 Route européenne 201 en Irlande
 Route régionale 201 en Slovénie